Jacques Leduc (cameraman) - Canadees cameraman en regisseur
 Jacques Leduc (componist) - Belgisch componist